Fermín de Lasala puede referirse a:

 Fermín de Lasala y Collado (1832-¿?), político y embajador español;
 Fermín de Lasala y Urbieta (1798-1853), político español, padre del anterior.